Alf kan avse

 Alf – ett mansnamn samt personer med namnet
 Alf (artist) – en svensk kompositör, textförfattare, artist, musiker, producent och masteringtekniker
 Alf (musikalbum) – engelska sångerskan Alison Moyets debutalbum
 Alf (serietidning)  – en serietidning baserad på TV-serien
 Alf (TV-serie) – en amerikansk TV-serie som hade premiär 1986
 Animal Liberation Front – den internationella motsvarigheten till Djurens befrielsefront
 Alfer – ett sagoväsen, se Alver
 Husalf – en varelse som lever för att tjäna en familj, i böckerna om Harry Potter
 Svartalf – en varelse som är smartare och friare än husalfer och som finns i böckerna om Harry Potter

Geografi
 Alf (flod) – biflod till Mosel i Tyskland
 Alf, Rheinland-Pfalz – en kommun i Tyskland
 Mount Alf – ett berg i Antarktis